East West Bank Classic 2008 в одиночном разряде проводился в 35-й раз. В основной сетке было 56 теннисисток, 3 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё десять — прошли через квалификацию.

Динара Сафина — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Ана Иванович — не защищала свой титул.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Елена Янкович (Полуфинал)
  Серена Уильямс (Отказ)  Анна Чакветадзе (Третий раунд)
  Динара Сафина '(Титул)
  Вера Звонарёва (Третий раунд)
  Даниэла Гантухова (Второй раунд)
  Патти Шнидер (Второй раунд)
  Виктория Азаренко ''(Четвертьфинал)

<li> Надежда Петрова (Четвертьфинал)
<li> Флавия Пеннетта (Финал)
<li> Николь Вайдишова (Второй раунд)
<li> Шахар Пеер (Первый раунд)
<li> Виржини Раззано (Первый раунд)
<li> Сибиль Баммер (Четвертьфинал)
<li> Доминика Цибулкова (Второй раунд)
<li> Саня Мирза (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

East West Bank Classic 2008